Rapenburg (Amsterdam)
 Rapenburg (Doel)
 Rapenburg (Leide)